Булла-Регия (Bulla Regia) — восточная столица нумидийского царя Массиниссы, руины которой сохранились в 8 км к северу от тунисского города Джендуба. Западной столицей Нумидии была Цирта.

Булла-Регия, полностью отстроенная заново при Адриане, интересна тем, что ввиду сильного зноя дома и загородные виллы строились здесь на несколько этажей ниже уровня почвы. Город был уничтожен в византийские времена землетрясением. Погребёнными под завалами оказались небольшой амфитеатр, который поносит в одной из своих проповедей Августин Гиппонский, и многочисленные мозаики высочайшего качества, часть из которых перенесена археологами в один из музеев Туниса.

Литература 
 A. Besaouch, R. Hanoune, Y. Thébert. Les ruines de Bulla Regia. Roma, 1977.

Ссылки 
 

Города Древнего Рима
Нумидия
Исчезнувшие города Африки
Археологические объекты в Тунисе
Античные мозаики
Подземные города